Ранчо ел Росио има више значења:

 Ранчо ел Росио (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Росио, Ел Хардин (Веветока), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Росио (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Росио (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо ел Росио (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Росио (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Росио, Роберто Руиз (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику